Ел Папајито има више значења:

 Ел Папајито (Којука де Бенитез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Папајито (Чурумуко), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Папајито (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику